Рокленд, :

США 
 Рокленд (округ, Нью-Йорк)
 Рокленд (Массачусетс)
 Рокленд (Мэн)

Канада 
 Кларенс-Рокленд — город к востоку от г. Оттава